Wet Dream – pierwszy solowy album Richarda Wrighta, wydany 15 września 1978 roku nakładem wytwórni Harvest w Wielkiej Brytanii oraz Columbia Records w Stanach Zjednoczonych.

Lista utworów

Skład 
Richard Wright - wokal, instrumenty klawiszowe, Organy Hammonda, syntezatory
Snowy White - gitary
Larry Steel - gitara basowa
Reg Isadore - perkusja
Mel Collins - saksofon, flet, róg

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1978
Albumy rockowe
Albumy Columbia Records
Albumy Harvest Records